Hornsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hornsjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (5,8 ha)
Hornsviken eller Hornsjön, Öland, sjö i Borgholms kommun,  (2,04 km²)
Hornsjön, Västergötland, sjö i Habo kommun,  (36 ha)
Lilla Hornsjön, Västergötland (även Lilla Horredssjön), sjö i Marks kommun,  (40,8 ha)
Stora Hornsjön, Västergötland (även Stora Horredssjön), sjö i Marks kommun,  (5,67 km²)
Hornsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (14,2 ha)
Hornsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (43,3 ha)
Hornsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (21,9 ha)
Lilla Hornsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,2 ha)
Stora Hornsjön, sjö i Askersunds kommun, 
Hornsjön, Värmland, sjö i Aurskog-Hølands kommun, Rømskogs kommun och Eda kommun,  (15,7 ha)
Hornsjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (21,5 ha)
Hornsjön (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Hornsjön (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (41,1 ha)
Hornsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (51 ha)
Hornsjön (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (97,8 ha)
Hornsjön (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (22,5 ha)
Hornsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (2,19 km²)
Hornsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (43,4 ha)
Hornsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 719224-151518), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,55 km²)
Hornsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 722479-148195), sjö i Vilhelmina kommun,  (16,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn